Белополье — название населённых пунктов.

Россия 
 Белополье — село в Адамовском районе Оренбургской области.
 Белополье — село в Советском районе Саратовской области, бывший хутор Ней-Шульц.
 Белополье — исчезнувшее село в Советском районе Саратовской области, бывшая дочерняя немецкая колония Лилиенфельд.

Украина 
 Белополье — село, Казатинский район, Винницкая область.
 Белополье — город, Белопольский район, Сумская область.